Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2016 () проводился в городе Оттава (Онтарио) c 5 по 13 марта 2016 года. В Онтарио чемпионат проводился в 30-й раз, в Оттаве — в 4-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2016, который проходил в апреле 2016 в Базеле (Швейцария), а также выступать под этим наименованием на .

В турнире приняло участие 15 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (27-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (для самой команды, возглавляемой скипом Кевином Кюи, это была 1-я победа в данном составе; для самого Кевина Кюи — 3-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Брэд Гушу). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северная Онтарио (скип Брэд Джейкобс), победившая в матче за 3-е место команду от провинции Манитоба (скип Майк Макьюэн).

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с , автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.

Основной турнир:
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Пэт СиммонсДжон МоррисКартер РайкрофтНолан ТиссенТом СоллоусЭрл МоррисThe Glencoe Club, Калгари
| Кевин КюиМарк КеннедиБрент ЛэингБен ХебертСкотт ПфейферДжон ДаннThe Glencoe Club, Калгари
| Джим КоттерRyan KuhnТайрел ГриффитРик СаватскиПэт РайанПэт РайанVernon CC, ВернонKelowna CC, Келоуна
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Жан-Мишель МенарMartin CrêteЭрик СильвенPhilippe MénardПьер ШареттRobert MénardCC Etchemin, Сен-РомуальдMt. Bruno CC, Saint-Bruno-de-Montarville
| Майк МакьюэнБи Джей НьюфелдМэтт ВознякДэнни НьюфелдДжон Мид.Fort Rouge CC, Виннипег| Jamie MurphyJordan PinderScott SaccaryPhil CrowellAlan DarraghБрюс ЛонсMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Wade KingdonDennis MassonAaron FraserBruce MorganChris WestGreg CorriganIqaluit CC, Икалуит| Mike KennedyScott JonesMarc LeCocqJamie BrannenDavid KonefalГрант ОдишоуGrand Falls CC, Гранд-Фолс| Брэд ГушуМарк НиколсБретт ГаллантДжефф Уокер.Джулс ОвчарBally Haly G&CC, Сент-Джонс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Гленн ХовардРичард ХартAdam SpencerСкотт ХовардJoey HartУэйн МидоSt. George's G&CC, Этобико| Адам КейсиDavid MathersЭнсон КармодиRobbie DohertyRyan GiddensLincoln PetersSilver Fox C&YC, SummersideCharlottetown CC, Шарлоттаун| Steve LaycockКирк МайерсКолтон ФлешDallan MuyresGerry AdamLyle MuyresNutana CC, Саскатун|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Брэд ДжейкобсРайан ФрайЭрик ХарнденРайан ХарнденLee TonerКалеб ФлэксиCommunity First CC, Су-Сент-Мари| Джейми КюиChris SchilleBrad ChorostkowskiRobert Borden..Yellowknife CC, Йеллоунайф| Bob SmallwoodJon SolbertClint AbelScott OdianDavid RachБилл ЧирхартWhitehorse CC, Уайтхорс|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

 Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−5.

 Квалификация 
Начиная с чемпионата 2015, автоматическую путёвку в основной турнир получают только 11 лучших команд предыдущего чемпионата. Остальные команды играют в предварительном квалификационном турнире () за двенадцатую путёвку в основной турнир. Сначала они играют между собой по круговой системе в один круг, а затем две лучшие играют между собой в финале квалификации.Турнирная таблица после завершения группового этапа команды, выходящие в плей-офф
 команды, в чемпионате Канады 2017 отправляющиеся в квалификационный турнир

Сессия 1. 3 марта, 19:00Сессия 2. 4 марта, 7:30Сессия 3. 4 марта, 16:20Финал5 марта, 14:30 Групповой этап Турнирная таблица после завершения группового этапаСтатистика после завершения группового этапа команды, выходящие в плей-офф
 команда, в чемпионате Канады 2017 отправляющаяся в квалификационный турнир

Сессия 1. 5 марта, 14:30Сессия 2. 5 марта, 19:30Сессия 3. 6 марта, 9:00Сессия 4. 6 марта, 14:00Сессия 5. 6 марта, 19:30Сессия 6. 7 марта, 14:30Сессия 7. 7 марта, 19:30Сессия 8. 8 марта, 9:30Сессия 9. 8 марта, 14:30Сессия 10. 8 марта, 19:30Сессия 11. 9 марта, 9:30Сессия 12. 9 марта, 14:30Сессия 13. 9 марта, 19:30Сессия 14. 10 марта, 9:30Сессия 15. 10 марта, 14:30Сессия 16. 10 марта, 19:30Сессия 17. 11 марта, 9:30 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
1-я команда против 2-й11 марта, 19:303-я команда против 4-й12 марта, 14:30 Полуфинал 12 марта, 19:30 Матч за 3-е место 13 марта, 14:30 Финал 13 марта, 19:30 Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2016 и чемпионате Канады 2017 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)
 команды, в чемпионате Канады 2017 отправляющиеся в квалификационный турнир* — учитывая 4 матча команды Северо-Западных территорий в предварительной квалификации''

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Тайрел Гриффит

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Paul Wiecek, спортивный репортёр Winnipeg Free Press

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Кевин Кюи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Расписание телетрансляций чемпионата на телеканале TSN
 Страница чемпионата на сайте CurlingZone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2016

2016
Спортивные соревнования в Оттаве
Спорт в Канаде в 2016 году